Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Boris Pašanski 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Simon Greul (secondo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

 Jiří Vaněk (Campione)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Lovro Zovko (secondo turno)
 Maximilian Abel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2003